Diese Liste der Lasertypen enthält Laser kategorisiert nach ihrem Lasermedium. Aufgeführt sind Gaslaser, Farbstofflaser, Festkörperlaser und ihre jeweiligen Unterkategorien, wie z. B. Laserdioden (Halbleiterlaser), Metalldampflaser und Excimerlaser. Freie-Elektronen-Laser sind nicht aufgeführt, da diese keine Laser im eigentlichen Sinne sind (kein aktives Lasermedium und dadurch kein Abbau der Besetzungsinversion durch stimulierte Emission).



Allgemeine Übersicht 

Laser werden meist nach ihrem Lasermedium kategorisiert. Im Allgemeinen folgt die Kategorisierung nach den thermodynamischen Aggregatzuständen des Lasermediums. Diese werden dann weiter unterteilt in speziellere Typen von Zuständen. So lassen sich bspw. gasförmige Medien noch anhand ihrer Ionisierung unterscheiden und Festkörper nach ihrer Leitfähigkeit oder anderer Eigenschaften. Folgende Grafik gibt einen groben Überblick über eine übliche Kategorisierung:

Die folgende Grafik enthält eine Übersicht über Wellenlängen von, im Handel erhältlichen, Lasern. Lasertypen mit diskreten Laserlinien sind oberhalb und durchstimmbare Laser unterhalb der Leiste der Wellenlängen eingetragen. Die Farbe gibt die Art des Lasermaterials an:

Liste der Lasertypen 

Die folgende Tabelle enthält jeweils die gebräuchlichsten Namen, den Typ, das Lasermedium, die wichtigsten Wellenlängen  (eine Spanne bedeutet, dass der Laser über diesen Bereich abstimmbar ist), ob () oder ob nicht () Pulsbetrieb und Dauerstrichbetrieb (engl. , cw) genutzt werden bzw. effizient möglich sind, die typischen Bauformen und Pumpquellen und eine Auswahl der häufigsten Einsatzgebiete. Der Übersicht und Häufigkeit halber werden Laser mit bei Raumtemperatur neutralen Gasen lediglich vom Typ Gas und Laser mit dotierten Nichtmetallmaterialien vom Typ Festkörper angegeben, alle anderen sind jeweils genauer spezifiziert. Die Bauform gibt an, in welcher Form das Lasermedium bzw. der ganze Resonator gebaut werden kann:
 geströmt – das Gas oder der Farbstoff wird kontinuierlich gewechselt
 geschlossen – das Gas oder der Farbstoff ist im Resonator versiegelt
 Kristall – Der Festkörper liegt als Kristallblock vor
 Faser – Der Festkörper liegt als Glasfaser vor
 Slab – Das Gerät ist als Slablaser (Platten) realisiert

Weiterführende Literatur 

 
 
 
 https://www.leifiphysik.de/atomphysik/laser/ausblick/laser-typen Lasertypen und ihre Wirkungsgrade

Einzelnachweise 

Laserstrahlquelle
Liste (Physik)